Скирос может означать:
 Скирос — остров.
 Скирос (город) — малый город в Греции.